Спринт се може односити на:
 Спринт (атлетика), трчање на кратке стазе 100, 200 и 400 м;
 Спринт (бициклизам), дисциплинау бициклизму
 Спринт (биатлон), дисциплина у биатлону на 10 и 7,5 км